Пета может означать:

 Пета- — одна из приставок СИ, обозначающая дольность 1015.
 Пета — деревня в Греции.
 Пета — кошка, служившая главным мышеловом в кабинете правительства Соединенного Королевства.
  — женское имя.

См. также 
 Битва при Пета
 PETA